Батие может означать:

 Батие — город в Буркина-Фасо.
 Батие (Камерун) — коммуна Камеруна.
  — перевал.